Tomorrowland – festival musicale che si svolge in Belgio
Tomorrowland – album dei Black Majesty del 2007
Tomorrowland – album di Ryan Bingham del 2012
 Tomorrowland - Il mondo di domani (Tomorrowland) – film del 2015 diretto da Brad Bird